Пандекты (дигесты) — обширный систематизированный сборник извлечений из трудов авторитетных римских юристов, являющийся важнейшей частью свода римского гражданского права Corpus iuris civilis.
 Пандекты Антиоха — древнерусская рукопись XI века, содержащая текст древнеболгарского перевода компилятивного назидательного сочинения палестинского монаха VII века Антиоха Черноризца.
 Пандекты Никона Черногорца — систематизированный сборник правил монашеской жизни и обязанностей иноков, составленный Никоном Черногорцем во второй половине XI века.